A115 leder ut trafik från centrala Berlin till ringvägen. Den delar sträckning med den legendariska racerbanan AVUS en bit.

Trafikplatser

|}

Motorvägar i Tyskland
Vägar i Berlin
Vägar i Brandenburg
Listor över avfartsnummer